Tegneby kan syfta på:

Tegneby socken – en socken i Bohuslän ingick i Orusts västra härad
Tegneby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län
Tegneby församling – en församling i Stenungsunds kontrakt i Göteborgs stift
Tegneby kyrka – en kyrkobyggnad i Tegneby församling i Göteborgs stift
Tegneby pastorat
Tegneby distrikt – ett distrikt i Orusts kommun och Västra Götalands län